Zestawienie meczów reprezentacji Polski w futsalu pod wodzą selekcjonera Andrzeja Biangi.

Opis 
Andrzej Bianga po raz pierwszy selekcjonerem reprezentacji Polski w futsalu był w 2008 roku. Debiut zaliczył 20 września 2008 roku w Popradzie w wygranym 7:5 meczu towarzyskim z reprezentacją Czech. Po raz drugi selekcjonerem został 6 sierpnia 2015 roku. Drugi okres okazał się bardziej udany, gdyż z drużyną Biało-Czerwonych awansował na mistrzostwa Europy 2018 w Słowenii, jednak mimo sukcesu 25 października 2017 roku został zastąpiony przez swojego asystenta, Błażeja Korczyńskiego.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Sukcesy 
 Awans na mistrzostwa Europy 2018

Przypisy 

Reprezentacja Polski w futsalu
Futsal